Piotr Stach (1886-1961), duchowny, teolog, biblista, profesor
 Piotr Stach (1973-), piłkarz, trener